Het ATP-toernooi van Umag 2013 (met de officiële naam Vegeta Croatia Open Umag 2013) werd gespeeld van 22 tot en met 28 juli 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het enkelspel werd gewonnen door Tommy Robredo. Hij versloeg in de finale Fabio Fognini met 6-0 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Martin Kližan en David Marrero. Zij versloegen in de finale Nicholas Monroe en Simon Stadler met 6-1, 5-7 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag